Cinema
 Indian Summer (1993), com Alan Arkin e Diane Lane
 La prima notte di quiete, filme com Alain Delon, distribuído nos EUA como Indian Summer

Televisão
 Indian Summer (Mad Men), episódio

Música
 Indian Summer (canção), gravada por Manic Street Preachers
 Indian Summer (The Doors), canção da banda The Doors